Галич се може односити на:
 Галич (Украјина), град у Украјини (по њему је названа Галиција)
 Галич (Русија), град у Русији
 Галич (тврђава), тврђава у Србији